Вулиця Петра Болбочана, вулиця Полковника Болбочана — назви вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Петра Болбочана 
 Вулиця Петра Болбочана — вулиця в Броварах.
 Вулиця Петра Болбочана — вулиця в Дніпрі.
 Вулиця Петра Болбочана — вулиця в Запоріжжі.
 Вулиця Петра Болбочана — вулиця в Ізюмі.
 Вулиця Петра Болбочана — вулиця в Києві.
 Вулиця Петра Болбочана — вулиця в Ковелі.
 Вулиця Петра Болбочана — вулиця в Луцьку.
 Вулиця Петра Болбочана — вулиця в Малині.
 Вулиця Петра Болбочана — вулиця в Харкові.
 Вулиця Петра Болбочана — вулиця в Хмельницькому.

Вулиця Полковника Болбочана 
 Вулиця Полковника Болбочана — вулиця у Львові.
 Вулиця Полковника Болбочана — вулиця в Сумах.

Див. також 
 Провулок Петра Болбочана

Вулиці, названі на честь людей